Чорний Острів — селище міського типу, Хмельницька область, Хмельницький район
 Чорний Острів — село, Львівська область, Стрийський район
 Чорний Острів — проміжна залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
 Чорний Острів — зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці